Pierre-Hugues Herbert e Nicolas Mahut erano i detentori del titolo, ma sono stati battuti al primo turno da Simone Bolelli e Benoît Paire.
In finale Rajeev Ram e Joe Salisbury hanno battuto Max Purcell e Luke Saville con il punteggio di 6-4, 6-2. Per entrambi i giocatori si tratta della prima vittoria in un torneo dello Slam.

Teste di serie 

  Pierre-Hugues Herbert /  Nicolas Mahut (primo turno)
  Łukasz Kubot /  Marcelo Melo (secondo turno)
  Kevin Krawietz /  Andreas Mies (primo turno)
  Ivan Dodig /  Filip Polášek (semifinale) 
  Wesley Koolhof /  Nikola Mektić (secondo turno)
  Marcel Granollers /  Horacio Zeballos (terzo turno)
  John Peers /  Michael Venus (terzo turno)
  Jean-Julien Rojer /  Horia Tecău (secondo turno)

  Raven Klaasen /  Oliver Marach (secondo turno)
  Mate Pavić /  Bruno Soares (terzo turno)
  Rajeev Ram /  Joe Salisbury (campioni)
  Jürgen Melzer /  Édouard Roger-Vasselin (secondo turno)
  Bob Bryan /  Mike Bryan (terzo turno)
  Jamie Murray /  Neal Skupski (secondo turno)
  Máximo González /  Fabrice Martin (secondo turno)
  Austin Krajicek /  Franko Škugor (terzo turno)

Clicca sul numero di testa di serie di una coppia per visualizzare la loro sezione di tabellone.

Wildcard 

  Nam Ji-sung /  Song Min-kyu (secondo turno)
  Alex Bolt /  Matthew Ebden (primo turno)
  James Duckworth /  Marc Polmans (quarti di finale)
  Blake Ellis /  Alexei Popyrin (primo turno)

  Andrew Harris /  Christopher O'Connell (primo turno)  
  Lleyton Hewitt /  Jordan Thompson (primo turno)  
  Max Purcell /  Luke Saville (finale)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Australian Open 2020